Brandmand kan henvise til flere artikler:

Brandmand (job) – person ansat (eller frivillig) i et brandvæsen til at udføre brand- og redningsopgaver

Rød brandmand – en gople, giftig
Blå brandmand – en anden giftig gople, ugennemsigtig blå